Giovanni Prampolini – imprenditore italiano
Giovanni Prampolini – ingegnere e dirigente d'azienda italiano